Система APG II — таксономическая система классификации цветковых растений, разработанная «Группой филогении покрытосеменных» (Angiosperm Phylogeny Group) и опубликованная в 2003 году в статье «An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II».

Разработчики Системы 
Основные разработчики Системы — участники «Группы филогении покрытосеменных»:
 Биргитта Бремер (Birgitta Bremer, The Bergius Foundation, Шведская королевская академия наук),
 Коре Бремер (Kåre Bremer, Факультет систематики растений, Уппсальский университет, Швеция),
 Марк Чейз (Mark W. Chase, Jodrell Laboratory, Королевские ботанические сады в Кью, Великобритания),
 Джеймс Ривил (James L. Reveal, Университет Мэриленда, США),
 Douglas E. Soltis (Биологический факультет Флоридского университета, США),
 Pamela S. Soltis (Музей естествознания Флоридского университета, США) и
 Peter F. Stevens (Биологический факультет Университета Missouri—St. Louis, Миссурийский ботанический сад, США).
Определённый вклад в разработку Системы внесли также:

 Arne A. Anderberg,
 Michael F. Fay,
 Peter Goldblatt,
 Walter S. Judd,
 Mari Källersjö,
 Jesper Kårehed,
 Kathleen A. Kron,
 Johannes Lundberg,
 Daniel L. Nickrent,
 Richard G. Olmstead,
 Bengt Oxelman,
 J. Chris Pires,
 James E. Rodman,
 Paula J. Rudall,
 Vincent Savolainen,
 Kenneth J. Sytsma,
 Michelle van der Bank,
 Kenneth Wurdack,
 Jenny Q.-Y. Xiang и
 Sue Zmarzty.

Происхождение Системы 
Система APG II является преемницей Системы классификации APG (1998). Каждая из этих систем отражала консенсус мнений широкого круга учёных-ботаников, объединённых в «Группу филогении покрытосеменных» (APG) и работающих в ряде институтов разных стран.

На смену Системе APG II в 2009 году пришла Система классификации APG III.

Основные группы 

Система состоит из следующих основных групп (все они не являются явными кладами):

Схема с указанием числа семейств 
Ниже в табличной форме приведена схема системы APG II с указанием названий порядков и числом семейств.
 (…f) — число семейств в данной группе
 • порядки       •• …f — число семейств, не включённых в какие-либо порядки

В основном списке APG II — 45 порядков и 453 семейства.

Состав групп 
Ниже приведён состав групп, входящих в систему APG II.

Каждое перечисление начинается с семейств и порядков, для которых ещё не определено место в последующей кладе. Семейства, входящие в состав порядков, в данном списке не приводятся.

«+ …» = семейство, которое может быть отделено от предыдущего.
 клада цветковые растения
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство  [+ семейство ]
 Порядок 
 Порядок 
 клада магнолииды
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада монокоты
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада коммелиниды
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада эвдикоты
 Семейство  [+ семейство Didymelaceae]
 Семейство 
 Семейство  [+ семейство ]
 Порядок 
 Порядок 
 клада базальные эвдикоты
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада розиды
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада эврозиды I
 Семейство  [+ семейство Krameriaceae]
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада эврозиды II
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада астериды
 Порядок 
 Порядок 
 клада эвастериды I
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 клада эвастериды II
 Семейство 
 Семейство  [+ семейство ]
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
 Порядок 
В дополнительный список семейств и родов, не имеющих в системе APG II определённого места, входят ещё три семейства:
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

См. также 
 Angiosperm Phylogeny Group
 Система APG
 Таксоны, входящие в систему APG II (полный список)
 Система APG III
 Система APG IV
 Цветковые растения
 Система органического мира

Примечания

Литература 
 Ботаника. Учебник для вузов: в 4 т. / П. Зитте, Э. В. Вайлер, Й. В. Кадерайт, А. Брезински, К. Кёрнер; на основе учебника Э. Страсбургера и др.; пер. с нем. Е. Б. Поспеловой, К. Л. Тарасова, Н. В. Хмелевской. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 576 с. Т. 3. Эволюция и систематика / под ред. А. К. Тимонина, И. И. Сидоровой.

Ссылки 
 Angiosperm Phylogeny Website

APG II
Появились в 2003 году